Улицы Куйбышева — улицы в разных городах России и других стран бывшего СССР, названные в честь советского революционера Валериана Куйбышева:

Россия 
 Улица Куйбышева — улица в Астрахани.
 Улица Куйбышева — улица в Барнауле.
 Улица Куйбышева — улица в Бийске.
 Улица Куйбышева — улица в Брянске.
 Улица Куйбышева — улица во Владикавказе.
 Улица Куйбышева — улица во Владимире.
 Улица Куйбышева — улица в Екатеринбурге.
 Улица Куйбышева — улица в Ишимбае.
 В Йошкар-Оле:
 Улица Куйбышева;
 Переулок Куйбышева.
 Улица Куйбышева и переулок Куйбышева — улицы в Калининграде.
 Улица Куйбышева и переулок Куйбышева — улицы в Коломне.
 Улица Куйбышева — улица в Кургане.
 В Лениногорске:
 Улица Куйбышева;
 Улица Куйбышева — прежнее (до 1955 г.) название улицы Карла Маркса.
 Улица Куйбышева — улица в Липецке.
 Улица Куйбышева — улица в Магнитогорске.
 Улица Куйбышева — улица в Медвежьегорске.
 Улица Куйбышева — улица в Менделееве.
 В Москве:
 Улица Куйбышева — прежнее название улицы Ильинка;
 Улица Куйбышева — прежнее название улицы Гришина;
 Улица Куйбышева — название части Солнцевского проспекта до 1984 года.
 Улица Куйбышева — улица в Моряковском Затоне.
 Улица Куйбышева — улица в Мурманске.
 Улица Куйбышева — улица в Нальчике.
 Улица Куйбышева — улица в Невинномысске.
 Улица Куйбышева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Куйбышева — улица в Новокузнецке.
 Улица Куйбышева — улица в Новороссийске.
 Улица Куйбышева — улица в Орле.
 Улица Куйбышева — улица в Пензе.
 Улица Куйбышева — улица в Перми.
Улица Куйбышева — улица в Петровске.
 Улица Куйбышева — улица в Петрозаводске.
 Улица Куйбышева — улица в Поворине.
 Улица Куйбышева — улица в Ртищеве.
 Улица Куйбышева — улица в Рубцовске.
 Улица Куйбышева — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Куйбышева — в Петроградском районе;
 Улица Куйбышева в Володарском.
 Улица Куйбышева — улица в Саранске.
 Улица Куйбышева — улица в Сочи.
 Улица Куйбышева — улица в Тёплой Горе.
 Улица Куйбышева — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Улица Куйбышева;
 Проезд Куйбышева.
 Улица Куйбышева — улица в Улан-Удэ.
 Улица Куйбышева — улица в Усолье-Сибирском.
 Улица Куйбышева — улица в Челябинске.
 Улица Куйбышева — улица в Южном.
 Улица Куйбышева — улица в Ямщине.
 Улица Куйбышева — улица в Ярцеве.

Белоруссия 
 Улица Куйбышева — улица в Минске.
 Улица Куйбышева  — улица в Лиде.

Казахстан 
 Улица Куйбышева — улица в Алма-Ате.
 Улица Куйбышева — прежнее название Улицы Сагдиева в Кокшетау.
 Улица Куйбышева — улица в Усть-Каменогорске.
 Улица Куйбышева — прежнее название Улицы Торайгырова в Павлодаре.

Молдавия 
 Улица Куйбышева — прежнее название улицы Каля Ешилор в Кишинёве.

Украина 
 Улица Куйбышева — улица в Горловке.
 Улица Куйбышева — улица в Донецке.
 Улица Куйбышева — прежнее название улицы Владимира Винниченко в Днепре.
 Улица Куйбышева — прежнее название улицы Сикорского в Запорожье.
 Улица Куйбышева — прежнее название улицы Чукарина в Мариуполе.

Крым 
 Улица Куйбышева — улица в Симферополе.
 Улица Куйбышева — улица в Феодосии.

См. также 
 Площадь Куйбышева